Барбро Вестерхольм (), урождённая Лагерген (; 16 июня 1933 года, Стокгольм — 13 марта 2023) — шведский политик, член партии Либералов . Депутат шведского риксдага от лена Стокгольм (1988—1999, с 2006). В настоящее время — старейший по возрасту член риксдага.

Биография 
Родилась 16 июня 1933 года в Стокгольме в семье актуария Хельге Лагергена и его супруги Ганхильд, урождённой Вернер.

В 1959 году получила степень лиценциата медицины. В 1965 году защитила диссертацию доктора медицины в Каролинском институте. С середины 1960-х годов активно работала в области фармакологического надзора, став одним из пионеров фармаконадзора в Швеции. Также участвовала в составлении Словаря по наркотикам ВОЗ, участвовала в Программе ВОЗ по международному мониторингу лекарств.

В 1979—1985 годах занимала пост генерального директора . В 1979 году по её инициативе совет исключил гомосексуальность из списка психических заболеваний.

В 1998 году избрана членом риксдага переизбиралась в 1991, 1994 и 1998 годах. В 1999 году добровольно ушла в отставку из парламента, после чего до 2005 года занимала пост председателя . Вновь была избрана в риксдаг в 2006 году, переизбрана в 2010, 2014 и 2018 годах. В настоящее время является старейшим депутатом шведского парламента. Активно защищает в риксдаге равенство между мужчинами и женщинами. Выступает против дискриминации гомосексуалистов, в частности была автором ряда законодательных инициатив о признании однополых браков.

Скончалась 13 марта 2023 года на 90-м году жизни.

Награды 
 2004 — , за долгую и ценную работу в духе гуманизма.
 2009 — премия Северного университета здравоохранения, за работу по борьбе с дискриминацией в отношении пожилых людей.
 2016 — почётный доктор Университета Мальмё.

Семья 
В 1959 году Барбро Лагерген вышла замуж за финского шведа , также врача. У них родилось четверо детей, самый известный из которых — блогер и журналист .

Примечания 

Википедия:Биографии современников
Депутаты риксдага
Врачи Швеции
Почётные доктора Университета Мальмё